Boa Vista bzw. Boavista [] (portugiesisch für schöne Aussicht) ist der Name folgender geographischer Orte:
 Boa Vista (Kap Verde), eine Insel der Kapverden
 Boavista (Porto), ein Stadtteil der portugiesischen Stadt Porto
 Boa Vista (Leiria), einen Ort und eine ehemalige Gemeinde im portugiesischen Distrikt Leiria
 Boa Vista (Roraima), die Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Roraima
 Boa Vista do Ramos, eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Amazonas
 Boa Vista, den früheren Namen des osttimoresischen Orts Quelicai

Boa Vista bzw. Boavista steht auch für:
 Boavista Porto, einen Fußballclub aus dem gleichnamigen Stadtteil Portos
 Boavista (Radsportteam), ein Radsportteam aus dem gleichnamigen Stadtteil Portos
 Boa Vista (Zeitschrift), eine deutsche Literaturzeitschrift

Siehe auch:
 Buena Vista
 Buenavista